Телл () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Телл, Альма (1898—1937) — американская актриса.
 Телл, Марвелл (род. 1996) — игрок в американский футбол.
 Телл, Олив (1894—1951) — американская актриса немого кино и театра.

См. также 
 Телль